

Крушово () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Карнобат.
 Крушово () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Лики.